

Guyana
Paradise (Guyana)

USA
Paradise (Arizona)
Paradise (Butte megye, Kalifornia)
Paradise (Mono megye, Kalifornia)
Paradise (Nevada)
Paradise (Oregon)
Paradise (Utah)
Paradise (Washington)

Új-Zéland
Paradise (Új-Zéland)

Zene
Paradise, Hawaiian Style, Elvis Presley filmzenei albuma
Paradise, Hawaiian Style, Elvis Presley albuma
Paradise, a Coldplay angol pop együttes kislemeze
Paradise, Lana Del Rey amerikai énekesnő középlemeze
Paradise, Cody Simpson ausztrál popénekes albuma
Paradise, dal az amerikai The Ronettes női együttestől
Paradise, Mutya Keisha Siobhan londoni lánytrió kiadatlan dala
Paradise (Not for Me), Madonnához kapcsolódó dal

Egyéb
Paradise, 2013-as film
Paradise, oroszországi szinkronkorcsolya csoport (a 2011-es téli Universiadén)
Paradise, az Ubisoft videójátéka 2006-ból Windowsra

Hasonló néven
2791 Paradise

Kapcsolódó szócikkek 
Paradicsom (egyértelműsítő lap)